Бернхард (Бернард, Бернгард) Клеменс Мария Гржимек (; 24 апреля 1909 года, Нейсе, Верхняя Силезия, Германская империя — 13 марта 1987 года, Франкфурт-на-Майне, ФРГ) — западногерманский зоолог и путешественник, писатель-натуралист, директор Франкфуртского зоопарка.

Известен тем, что посвятил большую часть жизни изучению и сбережению фауны Африки и, в часности, национального парка Серенгети (Танзания).

Биография 
Бернард родился 24 апреля 1909 года в семье адвоката Пауля Франца Константина Гржимека и был младшим из 5 детей. 

В 1928 году начал изучать ветеринарную медицину, сперва в Лейпциге, потом в Берлине. В 1933 году получил диплом доктора ветеринарной медицины. 

В 1933—1938 годах Гржимек работал экспертом сначала в министерстве экономики Пруссии, потом в Reichsnährstand («Имперское земельное сословие» — официальная организация крестьянства в фашистской Германии). С 1938 года, из-за роспуска всех подобных организаций в Германии, Гржимек стал работать чиновником в министерстве питания и сельского хозяйства, где занимался эпидемиологией домашнего скота и птицы. Кроме своей работы он занимался этологическими исследованиями, особенно человекообразных и волков.

Во время войны Гржимек служил ветеринаром в вермахте, в свободное время занимаясь наблюдениями за животными, например, изучал проблемы цветного зрения и ориентировки военных лошадей, также занимался слонами. После обыска, проведённого гестапо в берлинской квартире Гржимека (по подозрению в оказании помощи скрывавшимся евреям), улетел из Берлина и добрался до Франкфурта-на-Майне, захваченного американскими войсками.

После войны Гржимек стал директором Франкфуртского зоопарка, который лежал в руинах; ему удалось превратить его в один из крупнейших зоопарков Германии. Кроме того, в течение сорока лет Гржимек являлся главой Франкфуртского зоологического общества, которое занимается программами по охране окружающей среды в Германии и за рубежом; особенно известно продолжающейся по сей день работой в заповеднике Серенгети в Танзании.

Наибольшую известность Гржимеку принесла его работа по сохранению Серенгети. В течение нескольких лет Гржимек вместе со своим сыном Михаэлем изучал животный мир Серенгети, в основном с помощью подсчёта миграций диких животных с самолёта. Во время одного из полётов в 1959 году его 24-летний сын разбился при столкновении самолета с грифом. Об этой работе Гржимек снял документальный фильм и написал книгу «Серенгети не должен умереть!»; они имели большой успех и послужили одной из причин создания национального парка и заповедника Серенгети.

Документальные фильмы Гржимека были отмечены берлинским «Золотым медведем» и Оскаром.

Гржимек был главным редактором и автором многих статей монументальной энциклопедии фауны «Grzimeks Tierleben», опубликованной в 1967—1975 годах и ставшей классической. Вместе с Конрадом Лоренцем редактировал крупнейший немецкоязычный популярный журнал о животных «Das Tier», а также популярные телевизионные программы.

Смерть 
Гржимек умер во Франкфурте-на-Майне в 1987 году, когда смотрел цирковое представление с группой детей. Позже его прах был перенесен в Танзанию и похоронен рядом с его сыном Майклом в кратере Нгоронгоро. При жизни он мечтал, чтобы после его смерти его тело было выброшено на африканские равнины на съедение падальщикам.

Семья 
Бернард Гржимек женился на Хильдегарде Прюфере 17 мая 1930 года и имел трех сыновей: Рохуса, Михаэля и приемного сына Томаса.

В 1973 году Гржимек развёлся со своей первой женой. В 1978 году Бернхард Гржимек женился на Эрике Гржимек, вдове своего сына Майкла, и усыновил двоих детей Стефана Михаэля (род. 1956) и Кристиана Бернхарда (род. 1959, после смерти Майкла).

Библиография 
 1933: Das Arteriensystem des Halses und Kopfes, der Vorder- und Hintergliedmaße von Gallus domesticus, Dissertation
 1933: Das kleine Geflügelbuch, Deutscher Verlag Berlin
 1933: Geflügel richtig füttern
 1934: Das Eierbuch
 1936: Handbuch für Geflügelkrankheiten, später als Neuauflage unter dem Titel: Krankes Geflügel
 1941: Wir Tiere sind ja gar nicht so! Franckh’sche Verlagshandlung (Мы вовсе не такие)
 1943: Wolf Dschingis: Neue Erlebnisse, Erkenntnisse und Versuche mit Tieren, Franckh’sche Verlagshandlung
 1949: Die Elefantenschule
 1951: Affen im Haus und andere Tierberichte, Franckh’sche Verlagshandlung
 1952: Flug ins Schimpansenland: Reise durch ein Stück Afrika von heute, Franckh’sche Verlagshandlung
 1954: Kein Platz für wilde Tiere (Для диких животных места нет М.: Мысль. 1978
 1956: 20 Tiere und ein Mensch (Животные рядом с нами)
 1956: Thulo aus Frankfurt Rund um die Giraffe, Franckh’sche Verlagshandlung
 1959: Serengeti darf nicht sterben (über die Arbeit am Film) (Серенгети не должен умереть)
 1961: Unsere Brüder mit den Krallen (Братья наши меньшие)
 1962: Auch Nashörner gehören allen Menschen (Они принадлежат всем)
 1962: Das Tierhaus in den Bergen, Jugendbuch
 1963: Wir lebten mit den Baule. Flug ins Schimpansenland, Ulstein Taschenbuch (Neuausgabe des Buches von 1952) (Мы жили среди бауле)
 1965: Wildes Tier, weißer Mann (Дикое животное и человек)
 1966: Mit Grzimek durch Australien
 1967: ;   в 13 томах последнй 1975
 1969: Grzimek unter Afrikas Tieren: Erlebnisse, Beobachtungen, Forschungsergebnisse (Среди животных Африки)
 1974: Auf den Mensch gekommen: Erfahrungen mit Leuten
 1977: Und immer wieder Pferde. Kindler 
 1979: Vom Grizzlybär zur Brillenschlange: Ein Naturschützer berichtet aus vier Erdteilen, Kindler (От кобры до медведя гризли)
 1980: Einsatz für Afrika: Neue Erlebnisse mit Wildtieren, Kindler (Не щадя сил)
 1984: Tiere, mein Leben: Erlebnisse und Forschungen aus fünf Jahrzehnten, Harnack (Животные — жизнь моя)

Издания на русском языке 
Указаны преимущественно прижизненные издания. В дальнейшем многие работы неоднократно переиздавались, а также включались в различные тематические сборники. Бессменным переводчиком почти всех книг Б. Гржимека с немецкого на русский язык была Евгения Александровна Гаевская (1922—1987) — журналистка и редактор, много лет дружившая с автором. Научным консультантом большинства русских переводов был также близкий друг Гржимека — профессор Андрей Григорьевич Банников (1915—1985). Благодаря этим людям книги Гржимека регулярно выходили на русском языке в Советском Союзе. К 1991 году их суммарный тираж заметно превысил один миллион экземпляров. 

 
 
 
 
 
 
 
 Бернгард Гржимек. Как ловить окапи // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1978. стр.40-41
 
 
 
 
 Б. Гржимек. Большой спор вокруг медведей гризли // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1984. стp.42-43
 Б. Гржимек. Белоголовый орлан, или как американцы распорядились своим гербовым животным // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 11, 1984. стp.40-42
 
 Б. Гржимек. Мертвые слоны стоят как вкопанные // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 4, 1986. стp.26-27
 
 
 

Редактор

Примечания

Литература 
 Памяти Бернгарда Гржимека // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1988. стр.20-21 [некролог]

Ссылки 
 Фридерике Маркс (АП) К 100-летнему юбилею Гржимека

Зоологи Германии
Писатели Германии
Путешественники Германии
Писатели-натуралисты
Писатели-анималисты
Режиссёры фильмов — лауреатов премии «Оскар» за лучший документальный фильм